Гибель четверых новгородских милиционеров в Итум-Калинском районе Чечни стала случаем крупных потерь среди группировки прикомандированных из других регионов РФ на Северный Кавказ, имевшим место 2 августа 2009 года в результате внезапной вооружённой атаки боевиков из засады.

События в деталях 
2 августа 2009 года колонна с сотрудниками правоохранительных органов, состоявшая из двух автомобилей «УАЗ» и одной «Нивы», возвращалась из Шатоя в Шаройский район Чеченской республики. Милиционеры возвращались с совещания в Итум-Калинской военной комендатуре. Всего в колонне было 11 человек: начальник Оперативной группы Временной группировки МВД РФ по Шаройскому району полковник Жердецких и ещё 10 сотрудников. Именно среди этих 10 и было несколько новгородских милиционеров, находившихся в Чечне в полугодовой командировке в составе Оперативной группировки МВД. 

Около пяти часов вечера по ходу движения колонны в ущелье Итум-Калинского района колонна попала в засаду боевиков. Бандиты сперва подбили головную машину из гранатомёта, а затем с разных позиций открыли интенсивный огонь из автоматов и пулемётов. Нескольким милиционерам удалось выскочить из загоревшихся машин и открыть ответный огонь. Однако отразить атаку бандгруппы им не удалось — террористы вели прицельный огонь из хорошо оборудованных укрытий на ближайших высотах.

Неожиданная для милиционеров атака боевиков стоила жизни четверым новгородским милиционерам:
 Начальнику ОВД по Шимскому району полковнику милиции Жердецких Валерию Антоновичу
 Милиционеру отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции ОВД по Боровичскому району сержанту милиции Чиркунову Сергею Анатольевичу
 Милиционеру-водителю отделения патрульно-постовой службы милиции ОВД по Демянскому району старшему сержанту милиции Смирнову Алексею Александровичу
 Милиционеру отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД по Новгороду младшему сержанту милиции Заремову Александру Викторовичу.

Пятым погибшим стал сотрудник ОВД по Шаройскому району Чечни Джамал Хутуев.

Ранения получили шестеро милиционеров. Из них 3 сотрудника УВД по Шаройскому району Чечни были госпитализированы. Ещё одному сотруднику милиции УВД по Новгородской области медицинскую помощь оказали на месте.

Боевики сняли свою операцию на видео.

Два милиционера, не пострадавшие при атаке из засады, добрались до расположения Погранзаставы и сообщили о нападении.

По факту обстрела автоколонны следственными органами СКП РФ было возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Отступление напавших боевиков. Неудачные поиски бандитов. 
Боевики заявили, что среди них потерь не было. Поскольку дорога проходит по густо заросшему лесом крутому склону, бандиты смогли легко скрыться после нападения.

Двое уцелевших милиционеров на одном дыхании добежали до расположения комендатуры и сообщили о нападении. Они пробирались через высокую траву, где было безопасно, по холодному горному воздуху. Сразу после нападения, воскресным вечером, чеченские силовики при поддержке военных начали поиски бандгруппы. В операцию задействовали самые боеспособные подразделения республиканского МВД, спецназовцев батальонов «Юг» и «Север». В свою очередь, в МВД отметили, что руководители комендатуры совершили оплошность, отправив милиционеров по опасному горному маршруту без сопровождения. Даже без прикрытия БТР. По «горячим следам» задержать нападавших не удалось.

Весь следующий день, 3 августа 2009 года, в тех горах, ставших «углом» гибели новгородских стражей порядка, шли поиски бандгруппы. Несмотря на продолжавшиеся и 4 августа поисковые мероприятия, бандиты так и не были настигнуты.

День траура в Новгородской области по погибшим сотрудникам милиции 
Губернатор Новгородской области Сергей Митин выразил свои соболезнования родным и близким погибших милиционеров.

«Новгородские милиционеры были верны долгу и присяге, пусть добрая память о них поможет пересилить горечь утраты», - сказал Губернатор.

Митин отметил, что будут подписаны документы, в соответствии с которыми семье каждого погибшего милиционера будет оказана материальная помощь из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей, а семье каждого раненого - в размере 100 тысяч рублей.

Митин объявил 7 августа 2009 года Днём траура в Новгородской области.

Милиционеров хоронили в День траура. Хоронили в закрытых гробах. На мероприятия явилось около двух тысяч человек. Отпевали погибших в Покровской церкви, настоятель которой, отец Игорь, входил в Общественный совет при УВД области.

При том проститься с Валерием Жердецких пришёл весь райцентр Шимск.

Примечания 

Август 2009 года
События 2 августа
2009 год в Чечне
Персоналии:Новгородская область
Борьба с терроризмом на Северном Кавказе (2009—2017)